Новая Обрежа () — село в Фалештском районе Молдавии. Наряду с селом Старая Обрежа входит в состав коммуны Старая Обрежа.

География 
Село расположено на высоте 174 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Обрежа-Ноуэ проживает 841 человек (386 мужчин, 455 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района
ВП:Нет дефиса